Clathrospora — рід грибів родини Diademaceae. Назва вперше опублікована 1857 року.

Класифікація 
До роду Clathrospora відносять 43 видів:

Примітки 

Роди грибів